Хамель (в ряде источников переводится как Гамель) — имя собственное; фамилия.

 Известные носители:

 Хамель, Вернер (1911—1987) — немецкий спортсмен (хоккей на траве), нападающий; серебряный призёр летних Олимпийских игр 1936 года.
 Хамель, Маргарет Луиза (в замужестве Шик; 1773—1809) — немецкая оперная певица (сопрано).

См. также